dopełniacz  (biologia)
 dopełniacz  (przypadek)